Borgen puede hacer referencia a:

 Borgen, serie de televisión danesa.
 Borgen es el sobrenombre con el que se conoce al Palacio de Christiansborg en Copenhague

Personas
Johan Borgen, escritor noruego
Gustav Borgen, fotógrafo noruego